Patruino puede referirse a:

 Patruino, obispo de Toledo (España) en 325-335.
 Patruino, arzobispo de Mérida (España) en 385-402.